La Fase C.N.D. della Coppa Italia Dilettanti 1998-99 è un trofeo di calcio. Nel 1998-99 viene disputata la 18ª edizione. La vincente disputa la finale per la Coppa Italia Dilettanti contro la vincente della Fase Eccellenza.

Questa è stata l'ultima edizione. Quella successiva si è chiamata Coppa Italia di Serie D, ha mantenuto la stessa formula ed è stata scorporata dalla Coppa Italia Dilettanti.

Breve regolamento 
Nella prima fase le 162 squadre del Campionato Nazionale Dilettanti vengono raggruppate sia in gare di andata e ritorno che in triangolari. In seguito vi sono i trentaduesimi di finale, i sedicesimi, gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale.

Primo turno 
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center| || style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.08.1998|| style="background-color:#D0D0D0" align=center|09.09.1999

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Gruppo 13

Gruppo 14

Gruppo 15

Gruppo 16

Gruppo 17

Gruppo 18

Gruppo 19

Gruppo 20

Gruppo 21

Gruppo 22

Gruppo 23

Gruppo 24

Gruppo 25

Gruppo 26

Gruppo 27

Gruppo 28

Gruppo 29

Gruppo 30

Gruppo 31

Gruppo 32

Gruppo 33

Gruppo 34

Trentaduesimi di finale

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Note

Voci correlate 
 Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999
 Coppa Italia Dilettanti 1998-1999
 Coppa Italia Dilettanti (Fase Eccellenza) 1998-1999

Collegamenti esterni 
 Il calcio illustrato N° 228, ottobre-novembre 2020

Calcio nel 1998
Calcio nel 1999
1998/1